Miejscowości w USA:
 Fruitdale – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Fruitdale – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Santa Clara
 Fruitdale – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Butte